Gonzalo Romero (1975-), footballeur guatémaltèque.
 Gonzalo Romero, joueur de rink hockey argentin.